In 2019 werd het 61ste Campeonato Brasiliense gespeeld voor clubs uit het Federaal District, waartoe de hoofdstad Brasilia behoort. De competitie, ook wel Candangão genaamd, werd georganiseerd door de FFDF en werd gespeeld van 26 januari tot 20 april. Gama werd de kampioen.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er penalty's genomen, tussen haakjes weergegeven.

Details finale
 Heen

 Terug

Totaalstand

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasiliense
Brasil